

Cinema 
 Per sempre – film del 1987 diretto da Lamberto Bava
 Always - Per sempre (Always) – film del 1989 diretto da Steven Spielberg
 Per sempre – film del 1991 diretto da Walter Hugo Khouri
 Per sempre – film del 1999 diretto da Chiara Caselli
 Per sempre – film del 2003 diretto da Alessandro Di Robilant
 Per sempre – film del 2005 diretto da Alina Marazzi

Letteratura 
 Per sempre (Ever After) – romanzo di Graham Swift del 1992
 Per sempre – romanzo di Susanna Tamaro del 2011

Musica 
 Nessuno mai/Per sempre – singolo di Marcella Bella del 1974
 Per sempre – album di Francesco Benigno del 1997
 Per sempre – album di Adriano Celentano del 2002
 Per sempre – singolo di Adriano Celentano del 2002
 Per sempre – singolo di Giorgia Todrani del 2003, dall'album Ladra di vento
 Per sempre – singolo di Luca Dirisio del 2005
 Per sempre – singolo di Bloom 06 del 2007
 Per sempre – singolo di Nina Zilli del 2012
 Per sempre – album di Raffaello del 2012
 Per sempre – album di Lowlow e Sercho del 2013
 Per sempre – singolo di Luciano Ligabue del 2014

 Per sempre... – album raccolta di Dalida del 2009

Televisione 
 Per sempre – telenovela spagnola del 2013